Waffle  puede referirse a:
Waffle: una especie de galleta; o
 Waffle: un sistema computacional.